Rue d'Italie (Aix-en-Provence)
 Rue d'Italie (Marseille)
 Rue d'Italie (Paris)

Voir aussi 

 Boulevard d'Italie
 Avenue d'Italie